Henry Salt ist der Name folgender Personen:

* Henry Salt (Ägyptologe) (1780–1827), englischer Diplomat und Ägyptologe
 Henry Stephens Salt (1851–1939), britischer Schriftsteller und Sozialreformer